Тёмные века могут означать:

 Тёмные века (Древняя Греция)
 Тёмные века (Византия)
 Тёмные века европейской истории
 Тёмные века (космология)